Теннисный Кубок Кремля 2004 года в мужском одиночном разряде проводился в пятнадцатый раз. В основной сетке турнира 32 участника, четверо из которых проходили по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение от организаторов.

Тейлор Дент не защищал свой прошлогодний титул.

Посев 

  Марат Сафин (второй круг)
  Йоахим Юханссон (четвертьфинал)
  Доминик Грбаты (полуфинал)
  Винсент Спэйди (первый круг)

<li>  Михаил Южный (полуфинал)
<li>  Томаш Бердых (первый круг)
<li>  Филиппо Воландри ''(второй круг)
<li>  '''Николай Давыденко (титул)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2004